Ebrahimzadeh ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ebrahimzadeh (* 1980), deutsch-iranischer Tennisspieler und -trainer
 Mahmud Ebrahimzadeh (* 1951), iranischer Fußballspieler